Пётр Харитонович Резчик — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1909 году в нынешней Запорожской области. Член ВКП(б).

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1967 гг. — работник, начальник механического цеха завода имени С. М. Кирова/завода № 175 Наркомата тяжелой промышленности СССР в Большом Токмаке, в эвакуации в Кизляре и Алма-Ате, директор завода № 239 НКСП СССР в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, директор завода № 175 Министерства судостроительной промышленности СССР/Алма-Атинского машиностроительного завода имени С. М. Кирова

Закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.

Умер в июне 1967 года в Алма-Ате, похоронен на Центральном кладбище города.

Ссылки 
 Резчик

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты